zawiadomienie – wypowiedzenie, w którego obręb nie można wprowadzić orzeczenia
 zawiadomienie – forma wypowiedzi

Zobacz też 
 Zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie – przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości